Publius Rutilius Lupus (consul en -90) - 
 Publius Rutilius Lupus (préteur en -49) - 
 Publius Rutilius Lupus (grammairien) -  ap. J.-C.